Chínipas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Chinipas de Almada, ort, Chihuahua, Chínipas, 
 Chínipas (kommun i Mexiko), Chihuahua, 

Robotskapade Mexikoförgreningar